Gneixendorf ist der Name von:

 Gneixendorf (Gemeinde Krems), Stadtteil von Krems an der Donau, Niederösterreich
 Flugplatz Krems-Langenlois, in Krems
 STALAG XVII B Krems-Gneixendorf, Kriegsgefangenenlager während des Zweiten Weltkrieges